Havel bezeichnet:
 Havel, Fluss in Deutschland

Havel als Schiffsname bzw. Klassebezeichnung von Schiffen:
 Havel, ein 1838 in der Schiffswerft J. W. Klawitter in Danzig gebauter Raddampfer, siehe Stadt Meissen
 Havel (Schiff, 1925), ein Fahrgastschiff, das auf den Berliner Gewässern eingesetzt wurde
 ein 1891 gebautes Dampfschiff der Flüsse-Klasse des Norddeutschen Lloyds, siehe Flüsse-Klasse
 eine Serie von Eisbrechern der Havel-Klasse

Havel ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Havel (* 1991), tschechischer Kanute
 Elias Havel (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Hippolyte Havel (1871–1950), tschechischer Anarchist in den USA
 Jan Havel (* 1942), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 Jiří Havel (1957–2012), tschechischer Politiker (ČSSD)
 Josef Havel (* 1982), tschechischer Futsalspieler
 Miroslav Havel (eigentlich Miroslav Košťál; 1881–1958), tschechischer Schachkomponist
 Nina Havel (* 1980), Schweizer Fernsehmoderatorin und Schauspielerin
 Václav Havel (Kanute) (1920–1979), tschechoslowakischer Kanute
 Václav Havel (1936–2011), tschechischer Schriftsteller und Politiker

Siehe auch:
 Hawel
 Havelboden